Emma Evangeline Ross es una de los personajes principales de la serie Jessie y la protagonista de su spin-off, Bunk'd. Es interpretada por Peyton List.

Información del personaje 
Es una adolescente de 13-17 años de edad que vive en la ciudad de Nueva York con sus 3 hermanos adoptivos: Luke, Ravi y Zuri. Es la mayor de los hijos de Morgan y Christina Ross y la única biológica. Le encanta la moda y coquetear con chicos, al principio no le cae muy bien Jessie, pero cuando le ayuda con un proyecto de ciencias que tiene que hacer para el instituto, se empieza a encariñar con ella. Es muy inteligente y estudiosa, aunque a veces parece que no se entera de nada, ya que está muy metida en su mundo de la moda. Pasa mucho tiempo con Zuri, con la que mejor se lleva de sus 3 hermanos, con Ravi no pasa mucho tiempo y se pelea mucho con Luke, y es con él con quien peor se lleva de sus hermanos. Actualmente está en un campamento de verano llamado Kikiwaka con 2 de sus hermanos (Zuri y Ravi) mientras que Luke está en una escuela de verano. En ese campamento se enamora de Xander y su rival es Hazel. su mejor amiga es la consejera de la cabaña marmotas, al final sus padres compran el campamento, Lu (su mejor amiga) se vuelve la administradora y deja a Emma ser consejera de la cabaña..

Personalidad 
 Jessie: Emma es una adolescente inteligente, simpática, consentida, presumida, sarcástica, maleducada, malcriada, egoísta, grosera y despistada que se esfuerza por hacer todo lo mejor posible. Le encanta la moda, y a veces parece que no se entera de nada de lo que hay en su vida, ya que anda en su mundo de la moda.
 Bunk'd: En este campamento parece ser mucho más inteligente que en Jessie. Es inteligente, bonita, y la que más sentido de la moda tiene en todo el campamento. Supuestamente, Emma es más inteligente ya que no está con su teléfono y además se enamora de Xander.

Historia del personaje

Jessie 

Temporada 1

En esta temporada, al principio se lleva mal con su nueva niñera Jessie, pero cuando ésta le ayuda con el proyecto de ciencias de su escuela, empiezan a llevarse bien, y desde entonces Emma ayuda a Jessie a enamorarse de Tony y le da consejos de citas románticas. Pasa mucho tiempo con Zuri, y ambas ayudan a Jessie; con Ravi no se relaciona mucho y con Luke se pelea mucho.

Temporada 2

En esta temporada, en el instituto conoce a una nueva compañera llamada Rosie, de la que se hace amiga, y comparte con ella su pasión por la moda, y tiene un blog en Internet sobre la moda en el que ella lleva el alias de "Kitty Couture". También conoce a Brynn, una nueva chica que dice que es su nueva amiga, pero en realidad, es una chica mala que quiere robar a las amigas de Emma y echarla del grupo, pero Rosie y sus otras amigas al final descubren lo que pasa y dejan a Brynn de lado y vuelven a estar con Emma en el grupo. En esta temporada parece que se lleva mejor con Luke, pasa tiempo también con Ravi y con Zuri se sigue llevando igual de bien. En el episodio final de esta temporada, cuando Jessie va a Texas con ellos a la boda de su padre, Emma se enamora de Caleb, el hermano menor de Darla, la archi-enemiga de Jessie, por lo que Jessie y Darla tratan de hacer que rompan, pero no lo consiguen.

Temporada 3

En esta temporada, Emma cumple sus "Sweet Sixteen", empieza a llevarse bien con Luke y a pasar tiempo con Ravi. Se hace amiga de Maybelle, una nueva vecina, algo campestre, que intenta cambiarla, pero al final la deja ser como es y se lleva bien con ella, y empieza a trabajar en un puesto de comida de Central Park, el "Empire Skate Building".

Temporada 4

En esta temporada, pasa ya mucho tiempo con sus 3 hermanos y se lleva bien con todos ellos, aunque en el episodio "Moby & Scovy" le gasta una broma a Luke, ya que éste se la hizo primero y entonces ella se la devuelve pero al final se arrepiente. En el episodio "Karate Kid-tastrophe" se vuelve muy rebelde y es expulsada de la escuela, pero Jessie consigue calmarla. En el episodio "Driving Miss Crazy" obtiene su licencia de conducir.

Bunk'd 

Temporada 1

Es la protagonista, es la consejera de la Cabaña Marmotas, está enamorada de Xander y su mayor rival es Hazel. Según Lou, es mucho mejor consejera que la anterior, puesto a que la consejera anterior llevó a los chicos a ver como invernaban los osos en verano, según Lou tuvo que hacer mucho papeleo. Su historia con Xander es difícil ya que Hazel está en el medio de los dos todo el tiempo, Hazel está plenamente enamorada de Xander, pero Xander, no siente lo mismo por ella, ya que está locamente enamorado de Emma. Ella quiere ser una gran consejera para impresionar a su madre, ya que, ella fue una consejera en su juventud. Ayuda mucho a Zuri y a Tiffany en las actividades porque como es la consejera tiene que ayudar lo máximo posible. Emma es mucho más inteligente y madura en esta nueva serie.

Relaciones 

 Jessie: Jemma (J/essie y Emma) es el emparejamiento de la amistad de Emma y Jessie. En el episodio "New York, New Nanny" cuando se conocen, al principio a Emma no le cae bien Jessie, pero cuando esta le ayuda con un proyecto de ciencias de la escuela, se encariñan y se empiezan a hacer amigas. En el episodio "Used Karma" Emma le da consejos a Jessie para tener una cita con Tony. En el episodio "Star Wars" compiten por el guapo actor Jordan Taylor.

 Luke: Luma (Lu/ke y Em/ma) es el emparejamiento de la amistad y relación familiar de Emma y Luke. En la primera temporada se llevan fatal, discuten y pelean muy a menudo y parece que se odian, pero tienen cosas en común, tienen aventuras juntos y se ayudan el uno al otro cuando lo necesitan. En la segunda temporada se llevan bastante mejor, en la tercera ya se llevan bien y son buenos hermanos y amigos, como se ve en el episodio "Lizard Scales and Wrestling Tales" cuando Emma le dice que se alegra de que sea de su familia. En la cuarta temporada se llevan también bien, aunque en el episodio "Moby & Scoby" Luke le gasta una broma y luego Emma se la devuelve.

 Ravi: Rama (Ra/vi y Em/ma) es el emparejamiento de la amistad y relación familiar de Emma y Ravi. En la primera temporada no tienen mucha relación, en la segunda pasan algo de tiempo, en la tercera y en la cuarta temporada pasan tiempo juntos y se llevan bien.

 Zuri: Zuma (Zu/ri y Em/ma) es el emparejamiento de la amistad y relación familiar de Emma y Zuri. Es con la que mejor se lleva y pasa más tiempo de sus hermanos, ya que juega mucho con ella y ambas ayudan mucho a Jessie. 
 

 Xander: Xamma ( Xa/nder y E/mma) Xander es el interés romántico de Emma (Bunk'd) su relación es complicada ya que Hazel, está enamorada de Xander y hará todo lo posible para separarlos.

 Lou : Loma ( Lo/u y Em/Ma) es la mejor amiga de Emma en el campamento Kikiwaka (Bunk'd).

En otros medios

Televisión 
 Emma Ross aparece en la serie de Austin & Ally, siendo llamado Austin & Jessie & Ally: Estrellas de Año Nuevo, de una hora.
 Emma Ross aparece en la serie de ¡Buena suerte, Charlie!, siendo llamado ¡Buena Suerte, Jessie!: Navidad en Nueva York, de una hora.
 Emma Ross aparece en la serie de Agente K.C. en media hora, en un episodio de halloween.
 Emma Ross vuelve aparecer en Ultimate Spider-Man: Web Warriors (en una versión animada), episodio 9, "Noche de Halloween en el Museo".

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios